Выступление Армении на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 2-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представлял Айко с песней Anytime You Need (В любое врея, когда тебе нужно).

Исполнитель 

Айко - обладатель премии Лучший певец 2006 года, который также присутствовал на Евровидении 2006 в Афинах в делегации Армении. 
Айко окончил музыкальную школу и музыкальный колледж и продолжил обучение в Ереванской Государственной Консерватории.

Национальный отбор 
PTV Армения объявило открытый национальный отбор, состоящий из двух полуфиналов, по 10 песен в каждом, и финала, состоящего из 6 лучших песен.

Полуфиналы прошли 23 и 24 февраля в 19.00 по местному времени, 2 лучшие песни выбраны жюри и 1 песня выбрана СМС голосованием. Финал прошел 25 февраля, в нем приняли участие 6 лучших песен, и жюри своим решением определило, кто представит Армению в Хельсинки.

В основном участвующие песни исполнялись на английском языке, Sarkis Edwards -Rain.  Композиции Эрика, Геворга Мартиросяна и Сергея Григоряна - исполнялись полностью на армянском. Композиции R.P. и Карине Асирян двуязычны (английский и армянский)
Ведущими шоу стали Андре, первый представитель Армении на Евровидении, и Гохар Гаспарян, ведущий Первого канала Армении.

Первый Полуфинал 23 февраля 2007 года

Второй Полуфинал 24 февраля 2007 года

Голосование 
12 баллов Армении дали  и .

См. также 
Армения на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Армения на конкурсе песни Евровидение 2007 

2007 год в Армении
Страны на «Евровидении-2007»